Sabu steht für:
 Sawu, eine zu Indonesien gehörende Kleine Sundainsel

Sabu ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Sabu (Beamter), altägyptischer Beamter unter König Anedjib (1. Dynastie)
 Sabu (1924–1963), indisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Sabu (* 1960), US-amerikanischer Musikproduzent und Musiker
 Priya Sabu (* 1998), österreichische Cricketspielerin

Als Künstlername:

 Sabu (Wrestler), Ringname von Terry Brunk (* 1964), US-amerikanischer Wrestler
 Hector Xavier Monsegur (* 1983), US-amerikanischer Hacker
 Hiroyuki Tanaka (* 1964), japanischer Regisseur und Schauspieler

SABU steht als Abkürzung für:

 South African Badminton Union, siehe Badminton South Africa
 Salamander-Bund, ein Schuhhändlerverbund in Deutschland, seit 2002 als Sabu firmierend

Siehe auch:

 Sabu-Scheibe, ein Gegenstand aus dem Alten Ägypten

SABU